Framstegspartiet kan syfta på:

Framstegspartiet (Finland) – finländskt liberalt parti 1918-1951.
Framstegspartiet (Island) – liberalt agrarparti på Island, bildat 1916
Framstegspartiet (Sverige) – ett svenskt högerpopulistiskt parti, som bildades 1968
Nationella framstegspartiet – svenskt moderatkonservativt parti 1906-1912, en av föregångarna till Moderata samlingspartiet
Framstegspartiet (Ryssland) – ryska Партия прогресса, grundat av Aleksej Navalnyj.
 Framstegspartiet (bildat 2014) – ett lokalt politiskt parti i Bjuvs kommun

Se även
Fremskrittspartiet –  ett norskt politiskt parti, bildat 1973
Fremskridtspartiet – ett nationalistiskt, liberalt, politiskt parti i Danmark, bildat 1972
Deutsche Fortschrittspartei – tyskt liberalt parti 1861-1884
 Progressiva partiet